Pelivan ist der Familienname folgender Personen:

 Dominik Pelivan (* 1996), deutsch-kroatischer Fußballspieler
 Jure Pelivan (1928–2014), jugoslawischer bzw. bosnischer Ökonom und Politiker